Baliarrain är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Baliarrain ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Baliarrain är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Txindoki / Larrunarri,  meter över havet,  km sydost om Baliarrain. Runt Baliarrain är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tolosa,  km nordost om Baliarrain. I omgivningarna runt Baliarrain växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien